Bockhorni ist der Nachname folgender Personen:

 Felix Bockhorni (1801–1878), deutscher Landschaftsmaler, königlich-bayerischer Hofmaler
 Joseph Peter Bockhorni (abgeleitet von Pokorny; 1832–1905), deutscher Glasmaler

Siehe auch:
 Pokorny